

Крива Береза — село, Смолевицький район, Мінська область

Крива Береза — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Крива Береза — хутір, Ольховатський район, Воронезька область